Лещина — род кустарников (реже деревьев) семейства Берёзовые.

Персоналии 
  (1883 — после 1929) — украинский архивист и общественный деятель.
 Лещина, Сергей Иванович (Вальков; 1964—1997) — советский и российский бард, поэт.